Аня Миттаг (; ) — немецкая футболистка, выступавшая на позиции нападающего; тренер клуба «РБ Лейпциг». Чемпионка мира 2007 года, трёхкратная чемпионка Европы (2005, 2009 и 2013), бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года, чемпионка Олимпиады 2016 года.

Карьера

Клубная 
Начинала карьеру в молодёжных клубах «Хемниц» и «Кемницер» из своего родного города. В 2002 году заключила контракт с первым профессиональным клубом в своей карьере — «Турбине» из Потсдама. С 2002 по 2011 годы (с полугодовым перерывом в 2006) в составе «Турбине» становилась победителем кубка УЕФА (2004/05) и Лиги чемпионов УЕФА (2009/10), пятикратным чемпионом Германии (2003/04, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11), трёхкратным обладателем кубка Германии (2003/04, 2004/05, 2005/06).

С 2012 по 2015 год выступала в шведском футбольном клубе «Русенгорд», с которым стала двукратной чемпионкой Швеции (2013, 2014).

Затем выступала за «Пари Сен-Жермен» и «Вольфсбург».

В 2017 году вернулась в «Русенгорд». В октябре 2017 года стала первой футболисткой, забившей 50 мячей в розыгрышах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

В сборной 
Дебютировала в составе основной сборной Германии 31 марта 2004 года в матче против Италии. Первый гол забила 11 марта 2003 года в ворота сборной Норвегии. На данный момент за сборную провела более ста матчей. Являясь членом сборной Германии, становилась в её составе чемпионом мира (2007), трёхкратным чемпионом Европы (2005, 2009, 2013), бронзовым призёром Олимпийских игр (2008), победителем Олимпиады 2016 года.

22 августа 2017 года объявила о завершении карьеры в сборной.

Достижения

Клубные 
 Обладатель Кубка УЕФА: 2004/05
 'Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2009/10
 Чемпионка Германии (5): 2003/04, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11
 Обладательница Кубка Германии (3): 2003/04, 2004/05, 2005/06
 Чемпионка Швеции (2): 2013, 2014
 Обладательница Суперкубка Швеции (2): 2012, 2015

В сборной 
 Чемпионка мира: 2007
 Чемпионка Европы (3): 2005, 2009, 2013
 Олимпийская чемпионка: 2016
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 2008
 Победитель Кубка Алгарве (3): 2006, 2012, 2014
 Чемпионка мира (до 20 лет): 2004
 Чемпионка Европы (до 19 лет): 2002

Индивидуальные 
 Кавалерский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»
 Серебряный лавровый лист (2007, 2016)
 Медаль Фрица Вальтера в золоте
 Игрок года в Швеции 2012 и 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный фан-сайт

Футболистки Германии
Игроки женской сборной Германии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Турбине»
Игроки ЖФК QBIK
Игроки ЖФК «Русенгорд»
Игроки ЖФК «РБ Лейпциг»
Кавалеры Серебряного лаврового листа
Награждённые медалью Фрица Вальтера
Футбольные тренеры Германии